Lucius Cary kan syfta på:

*Lucius Cary, 2:e viscount Falkland (1610–1643), brittisk peer
Lucius Cary, 3:e viscount Falkland (1632–1649), brittisk peer
Lucius Cary, 6:e viscount Falkland (1687–1730), brittisk peer
Lucius Cary, 7:e viscount Falkland (1707–1785), brittisk peer
Lucius Cary, 10:e viscount Falkland (1803–1884), brittisk peer
Lucius Cary, 13:e viscount Falkland (1880–1961), brittisk peer
Lucius Cary, 14:e viscount Falkland (1905–1984), brittisk peer
Lucius Cary, 15:e viscount Falkland (född 1935), brittisk peer